Diego López de Zúñiga peut faire référence à :
 Diego López de Zúñiga y Nuñez de Pavía, un homme politique et ecclésiastique espagnol ;
 Diego López de Zúñiga y Velasco (1510-1564), le quatrième comte de Nieva, vice-roi du Pérou (1561-1564) ;
 Diego López de Zúñiga (?-1561), un théologien et philologue espagnol.